Imran () ist ein arabischer männlicher Vorname. Weiteres zu Herkunft und Bedeutung des Namens siehe Amram. In der Türkei tritt die Form İmran als männlicher und weiblicher Vorname auf.

Imran im Koran 
Sure 66:12 des Koran bezieht den Namen in der arabischen Schreibweise ‘Imrān auf den Vater Maryams, was aber nicht Mirjam, sondern Maria, die Mutter Jesu meint. Dort ist er demnach der Großvater Isa ibn Maryams (Jesu von Nazaret), der im Protoevangelium des Jakobus Joachim heißt.

In Sure 3:33 wird die „Sippe Amrams“ (Āl ʿImrān) der „Sippe Abrahams“ (Āl Ibrāhīm) als von Gott erwählte Familie an die Seite gestellt. Da die „Sippe Amrams“ eines der Hauptthemen der Sure ist, hat sie den Namen Āl ʿImrān erhalten.

Bekannte Namensträger

Form Imran 

 Imran Farooq (1960–2010), pakistanischer Politiker
 Imran Khan (* 1952), pakistanischer Cricketspieler und Politiker
 Imran Khan (Sänger) (* 1984), pakistanischer Sänger
 Imran Majid (* 1972), englischer Poolbillardspieler pakistanischer Herkunft

Form İmran 

 İmran Ayata (* 1969), deutscher Politologe, Redakteur, Autor und DJ
 İmran Öktem (1904–1969), türkischer Jurist, Richter am Kassationshof

Familienname 
 Isḥāq ibn ʿImrān (9./10. Jahrhundert), irakischer Arzt, siehe Melancholie
 Mohd Noor Imran (* 1985), malaysischer Sprinter
 Tunku Imran (* 1948), malaysischer Squashspieler und Sportfunktionär

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Arabischer Personenname